Franciaország
Dommartin, település Ain megyében
Dommartin, település Doubs megyében
Dommartin, település Nièvre megyében
Dommartin, település Rhône megyében
Dommartin, település Somme megyében
 Svájc
Dommartin, település Vaud kantonban